Trnavac est un toponyme qui peut désigner :
Trnavac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Plitvička Jezera, comitat de Lika-Senj ;
Trnavac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar.